Czermin, comune del Voivodato della Grande Polonia
 Czermin, comune del Voivodato della Precarpazia